Cherville est un nom de lieu pouvant se rapporter à :
 Cherville, commune française du département de la Marne ;
 Cherville, hameau de la commune française de Villemeux-sur-Eure dans le département d'Eure-et-Loir.

Composant de nom de famille :
 Gaspard Pecou de Cherville, littérateur français.